Kim René Elverum Sorsell (ur. 6 października 1988 w Oslo) – norweski skoczek narciarski.

Od sezonu 2004/2005 występuje w Pucharze Kontynentalnym. Jego największym osiągnięciem jest zwycięstwo podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego odbywających się w Vikersund w 2010. W sezonie 2007/2008 w Trondheim zakwalifikował się pierwszy raz w karierze do konkursu PŚ. Należy do klubu Ullensaker Skiklubb.

Jego rekord życiowy to 203,5 m, które uzyskał 21 marca 2013 na Letalnicy w Planicy.

29 marca 2015 po zwycięskim konkursie drużynowym w ramach mistrzostw Norwegii ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 39. miejsce
 2006  Kranj – 25. miejsce
 2007  Tarvisio – 21. miejsce
 2008  Zakopane – 6. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 6. miejsce
 2006  Kranj – 5. miejsce
 2007  Planica – 5. miejsce
 2008  Zakopane – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 50.
 sezon 2010/2011: 65.
 sezon 2012/2013: 56.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 53.
 2009 – 60.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 53.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 68.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 112.
 sezon 2005/2006: 105.
 sezon 2006/2007: 93.
 sezon 2007/2008: 9.
 sezon 2008/2009: 18.
 sezon 2009/2010: 44.
 sezon 2010/2011: 12.
 sezon 2011/2012: 18.
 sezon 2012/2013: 6.
 sezon 2014/2015: 44.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Engelberg – 28 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Kranj – 6 stycznia 2008 (2. miejsce)
  Zakopane – 2 lutego 2008 (2. miejsce)
  Zakopane – 3 lutego 2008 (3. miejsce)
  Hinterzarten – 9 lutego 2008 (3. miejsce)
  Wisła – 28 lutego 2009 (2. miejsce)
  Vikersund – 10 grudnia 2010 (1. miejsce)
  Vikersund – 11 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Erzurum – 18 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Erzurum – 19 grudnia 2010 (3. miejsce)
  Wisła – 11 marca 2011 (2. miejsce)
  Zakopane – 6 stycznia 2013 (3. miejsce)
  Sapporo – 13 stycznia 2013 (1. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 27 stycznia 2013 (2. miejsce)
  Liberec – 2 marca 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 82.
 2007: 57.
 2009: 19.
 2011: 9.
 2012: 82.
 2014: 25.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Klingenthal – 24 września 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 40.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Oslo